GIGA digital steht für:

 den deutschen Fernsehsender GIGA, der sich hauptsächlich mit Themen rund um Videospiele und Lifestyle beschäftigte sowie dessen Internetportal
 die Fernseh-Produktionsfirma GIGA Digital Television GmbH, die die Sendungen für GIGA und GIGA 2 produzierte